Орваль — коммуна во Франции, департамент Манш
 Орваль — коммуна во Франции, департамент Шер
 Орваль — река во Франции
 Аббатство Орваль — траппистский монастырь на территории современной бельгийской провинции Люксембург
 Орваль — сорт траппистского пива, производимый на территории Орвальского аббатства в бельгийской провинции Люксембург
 Орваль — сорт бельгийского мягкого сыра из коровьего или овечьего молока, производящийся монахами на территории Орвальского аббатства в бельгийской провинции Люксембург